Pärssinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hilja Pärssinen (1876-1935), femme politique finlandais
Juuso Pärssinen (2001-), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1971), nageur olympique finlandais
 (1896-1951), homme politique finlandais
 (né en 1956), homme politique finlandais
Timo Pärssinen (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois